Ныа () — блок стандарта Юникод, содержащий символы для записи языка лы.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | НыаОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+198x
| title="U+1980: NEW TAI LUE LETTER HIGH QA" | 
| title="U+1981: NEW TAI LUE LETTER LOW QA" | 
| title="U+1982: NEW TAI LUE LETTER HIGH KA" | 
| title="U+1983: NEW TAI LUE LETTER HIGH XA" | 
| title="U+1984: NEW TAI LUE LETTER HIGH NGA" | 
| title="U+1985: NEW TAI LUE LETTER LOW KA" | 
| title="U+1986: NEW TAI LUE LETTER LOW XA" | 
| title="U+1987: NEW TAI LUE LETTER LOW NGA" | 
| title="U+1988: NEW TAI LUE LETTER HIGH TSA" | 
| title="U+1989: NEW TAI LUE LETTER HIGH SA" | 
| title="U+198A: NEW TAI LUE LETTER HIGH YA" | 
| title="U+198B: NEW TAI LUE LETTER LOW TSA" | 
| title="U+198C: NEW TAI LUE LETTER LOW SA" | 
| title="U+198D: NEW TAI LUE LETTER LOW YA" | 
| title="U+198E: NEW TAI LUE LETTER HIGH TA" | 
| title="U+198F: NEW TAI LUE LETTER HIGH THA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+199x
| title="U+1990: NEW TAI LUE LETTER HIGH NA" | 
| title="U+1991: NEW TAI LUE LETTER LOW TA" | 
| title="U+1992: NEW TAI LUE LETTER LOW THA" | 
| title="U+1993: NEW TAI LUE LETTER LOW NA" | 
| title="U+1994: NEW TAI LUE LETTER HIGH PA" | 
| title="U+1995: NEW TAI LUE LETTER HIGH PHA" | 
| title="U+1996: NEW TAI LUE LETTER HIGH MA" | 
| title="U+1997: NEW TAI LUE LETTER LOW PA" | 
| title="U+1998: NEW TAI LUE LETTER LOW PHA" | 
| title="U+1999: NEW TAI LUE LETTER LOW MA" | 
| title="U+199A: NEW TAI LUE LETTER HIGH FA" | 
| title="U+199B: NEW TAI LUE LETTER HIGH VA" | 
| title="U+199C: NEW TAI LUE LETTER HIGH LA" | 
| title="U+199D: NEW TAI LUE LETTER LOW FA" | 
| title="U+199E: NEW TAI LUE LETTER LOW VA" | 
| title="U+199F: NEW TAI LUE LETTER LOW LA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+19Ax
| title="U+19A0: NEW TAI LUE LETTER HIGH HA" | 
| title="U+19A1: NEW TAI LUE LETTER HIGH DA" | 
| title="U+19A2: NEW TAI LUE LETTER HIGH BA" | 
| title="U+19A3: NEW TAI LUE LETTER LOW HA" | 
| title="U+19A4: NEW TAI LUE LETTER LOW DA" | 
| title="U+19A5: NEW TAI LUE LETTER LOW BA" | 
| title="U+19A6: NEW TAI LUE LETTER HIGH KVA" | 
| title="U+19A7: NEW TAI LUE LETTER HIGH XVA" | 
| title="U+19A8: NEW TAI LUE LETTER LOW KVA" | 
| title="U+19A9: NEW TAI LUE LETTER LOW XVA" | 
| title="U+19AA: NEW TAI LUE LETTER HIGH SUA" | 
| title="U+19AB: NEW TAI LUE LETTER LOW SUA" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+19Bx
| title="U+19B0: NEW TAI LUE VOWEL SIGN VOWEL SHORTENER" | 
| title="U+19B1: NEW TAI LUE VOWEL SIGN AA" | 
| title="U+19B2: NEW TAI LUE VOWEL SIGN II" | 
| title="U+19B3: NEW TAI LUE VOWEL SIGN U" | 
| title="U+19B4: NEW TAI LUE VOWEL SIGN UU" | 
| title="U+19B5: NEW TAI LUE VOWEL SIGN E" | 
| title="U+19B6: NEW TAI LUE VOWEL SIGN AE" | 
| title="U+19B7: NEW TAI LUE VOWEL SIGN O" | 
| title="U+19B8: NEW TAI LUE VOWEL SIGN OA" | 
| title="U+19B9: NEW TAI LUE VOWEL SIGN UE" | 
| title="U+19BA: NEW TAI LUE VOWEL SIGN AY" | 
| title="U+19BB: NEW TAI LUE VOWEL SIGN AAY" | 
| title="U+19BC: NEW TAI LUE VOWEL SIGN UY" | 
| title="U+19BD: NEW TAI LUE VOWEL SIGN OY" | 
| title="U+19BE: NEW TAI LUE VOWEL SIGN OAY" | 
| title="U+19BF: NEW TAI LUE VOWEL SIGN UEY" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+19Cx
| title="U+19C0: NEW TAI LUE VOWEL SIGN IY" | 
| title="U+19C1: NEW TAI LUE LETTER FINAL V" | 
| title="U+19C2: NEW TAI LUE LETTER FINAL NG" | 
| title="U+19C3: NEW TAI LUE LETTER FINAL N" | 
| title="U+19C4: NEW TAI LUE LETTER FINAL M" | 
| title="U+19C5: NEW TAI LUE LETTER FINAL K" | 
| title="U+19C6: NEW TAI LUE LETTER FINAL D" | 
| title="U+19C7: NEW TAI LUE LETTER FINAL B" | 
| title="U+19C8: NEW TAI LUE TONE MARK-1" | 
| title="U+19C9: NEW TAI LUE TONE MARK-2" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+19Dx
| title="U+19D0: NEW TAI LUE DIGIT ZERO" | 
| title="U+19D1: NEW TAI LUE DIGIT ONE" | 
| title="U+19D2: NEW TAI LUE DIGIT TWO" | 
| title="U+19D3: NEW TAI LUE DIGIT THREE" | 
| title="U+19D4: NEW TAI LUE DIGIT FOUR" | 
| title="U+19D5: NEW TAI LUE DIGIT FIVE" | 
| title="U+19D6: NEW TAI LUE DIGIT SIX" | 
| title="U+19D7: NEW TAI LUE DIGIT SEVEN" | 
| title="U+19D8: NEW TAI LUE DIGIT EIGHT" | 
| title="U+19D9: NEW TAI LUE DIGIT NINE" | 
| title="U+19DA: NEW TAI LUE THAM DIGIT ONE" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+19DE: NEW TAI LUE SIGN LAE" | 
| title="U+19DF: NEW TAI LUE SIGN LAEV" | 
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания